Ла-Пейра́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 39 км на захід від Пуатьє, 50 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 445 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1087,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Ла-Пейратт 
 Ла-Пейратт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Пейратт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр